Kustspoorlijn kan verwijzen naar spoorlijnen die langs de kust lopen, en dit soms in de naam laten blijken:
Australië
Gold Coast railway line, Queensland

Canada
West Coast Express

Denemarken
 Kopenhagen - Helsingør, spoorlijn langs de oostelijke kust van het eiland Seeland.

Verenigd Koninkrijk
West Coast Main Line, Verenigd Koninkrijk
East Coast Main Line, Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten
Florida East Coast Railway
Alabama and Gulf Coast Railway

Zweden
 Göteborg - Malmö, spoorlijn langs de westelijke kust in de provincie Götaland door de provincie Halland naar de provincie Skane.